Alexandre Tchobanov (ou Tchobanoff), né le  à Roussé en Bulgarie, naturalisé français en 1994, est un metteur en scène, chorégraphe, réalisateur, auteur et producteur. Il commence sa carrière artistique en tant que danseur soliste à l’Opéra national de Roussé. Après une brillante carrière en Bulgarie en tant que danseur, chorégraphe, metteur en scène et directeur artistique, il obtient une bourse du gouvernement français à l’Opéra Garnier en 1989. Depuis, il vit et travaille en France. Il compte à son actif plus de 50 créations dans le monde et parle plusieurs langues dont le bulgare, le français, le russe et l’italien.

Parcours 
Alexandre Tchobanov a grandi à Roussé, capitale culturelle de la Bulgarie, où il est formé dès l’âge de 7 ans à la danse, au théâtre et à la musique au palais de la Culture de Roussé. En 1967, à l’âge de 14 ans, Alexandre Tchobanov quitte Roussé, sa ville natale, pour intégrer la prestigieuse Académie nationale chorégraphique de Sofia, capitale de la Bulgarie. Dès la fin de sa formation en 1972, il intègre l’Opéra national de Roussé en tant que danseur classique où il endosse rapidement la triple casquette de danseur, chorégraphe et metteur en scène. En 1978, il remporte un concours national et part travailler au Théâtre national musical de Bulgarie à Sofia en tant que danseur, metteur en scène et chorégraphe et en prend la direction artistique en 1986 à l’âge de 33 ans. Il  restera en fonction jusqu’à son départ pour la France en 1989.

Parallèlement à son parcours professionnel, Alexandre Tchobanov obtient en 1978 une « maîtrise chorégraphique » à l’Institut national chorégraphique. De 1978 à 1981, il étudie à l’Académie nationale du théâtre. En 1981, il part à l’Institut supérieur d’État de la culture et des arts à Moscou (MGIK) – école nationale supérieure de mise en scène, pour son mémoire de fin d’étude sur la proposition de Matvei Abrahamovich Ochirovsky, metteur en scène invité au Théâtre national musical de Sofia de 1980 à 1982, période durant laquelle Alexandre Tchobanoff a été son assistant metteur en scène et chorégraphe. À la suite de son séjour au GIK de Moscou, Alexandre Tchobanoff obtient une « maîtrise théâtrale » en 1981. De 1982 à 1983, il poursuit sa formation à l’Académie nationale du théâtre et obtient une « maîtrise en mise en scène théâtrale ». En 1984, il part en Italie pour se perfectionner à la mise en scène théâtrale au Piccolo Teatro di Milano, sous la direction de Giorgio Strehler, et à la commedia dell'arte à l’Université de Florence. En 1989, Alexandre Tchobanoff part à Londres pour suivre parallèlement un stage de 3 mois de « direction d’acteur face caméra » sous la direction de Richard Attenborough à la Royal Academy of Dramatic Art de Londres et un stage de danse jazz avec le chorégraphe de la troupe Alvin Ailey.

À son retour en Bulgarie, il est sélectionné par le ministère de la Culture et l’ambassade française de Sofia pour représenter la Bulgarie au concours international de « Mise en scène et chorégraphie » dont il est lauréat. En octobre 1989, il s’envole donc pour Paris et devient boursier du gouvernement français à l’Opéra Garnier où il se perfectionne à la mise en scène et à la chorégraphie en collaboration avec Rudolf Noureev, Cyril Atanassoff et Gilbert Mayer pendant un an. En 1990, il entre au Conservatoire libre du cinéma français et obtient une « licence en réalisation cinématographique » en 1992. De 1992 à 1993, il poursuit sa formation à l’Université Paris VIII et obtient une « maîtrise cinématographique ». À la fin de son cursus à l’Université Paris VIII, il adapte en comédie musicale Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling, qu’il met en scène et chorégraphie à l’Université Paris-VIII. Cette comédie musicale sera ensuite reprise dans plusieurs théâtre en France dont les dernières représentations en 1994 au Théâtre du Casino d'Enghien.

Parallèlement à sa carrière de metteur en scène, réalisateur et producteur, Alexandre Tchobanoff s’investit auprès de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), qu’il rejoint en 1992 en tant que dramaturge et metteur en scène, et auprès du Syndicat National des Metteurs en Scène (SNMS) qu’il intègre en 2004 et dont il devient trésorier en 2005. Il restera en fonction pendant 3 ans. En 2009, il co-fonde avec Jacques Connort « Parcours d’auteur », qui a pour mission de soutenir et faire découvrir les auteurs contemporains vivants. Cette initiative est soutenue et financée par la SACD, l’Association Beaumarchais et le Centre national du théâtre (CNT).

Alexandre Tchobanoff, « homme de théâtre aux multiples facettes », met son expérience au service de l’enseignement et collabore avec Jacques Lassalle, Robert Abirached, Marcel Bozonnet au Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD) de Paris sur la saison 1997-1998 en tant qu’intervenant - professeur en direction d’acteur et mise en scène. Pendant la saison 2007-2008, il enseigne au Conservatoire Erik Satie en collaboration avec Daniel Berlioux et pendant la saison 2010-2011, il enseigne à Acting International en collaboration avec Robert Cordier.

Alexandre Tchobanoff est un homme profondément européen, qui œuvre pour la diversité culturelle et la libre circulation des auteurs et des œuvres en Europe. En 2008, il crée le premier festival de théâtre franco-bulgare « Babel Europe Roussé » qui se déroule du 22 au 25 septembre 2008 à Roussé, sa ville natale, avec la participation de personnalités françaises du théâtre et du cinéma dont Robert Abirached, Jean-Claude Grumberg, Mohamed Kacimi, Jean-François Prévand et Jean-Claude Saurel et les directeurs des théâtres nationaux des pays de la Péninsule balkanique. En 2009, il crée au Théâtre national de Lovetch (Bulgarie) La Frontière de Kalin Iliev, qui est repris au Théâtre 14 à Paris pendant la saison 2009-2010 en langue bulgare, surtitrée en français. En 2016, il produit Le Visiteur d’Éric-Emmanuel Schmitt, au Théâtre Larme et Rire de Sofia en Bulgarie, en présence de l’auteur. Il en signe l’adaptation, la mise en scène et la scénographie en tant que directeur artistique du projet.

Créations, mises en scène, filmographie 
Danse, comédie musicale, opéra contemporain
 1979-1989 :  opéra rock de Bulgarie (1979), intitulé Demain à dix heures (Lubomir Denév) au Théâtre national musical de Bulgarie (Sofia) où Alexandre Tchobanoff était metteur en scène, chorégraphe, danseur de 1979 à 1989 puis directeur artistique de 1986 à 1989
 1985 : Japon : spectacle d’ouverture de Tsukuba Expo '85 pour l'inauguration de l'Exposition Tsukuba '85  qui compte . Alexandre Tchobanoff a été lauréat en tant que scénariste du concours international organisé par le Japon et donc inviter pour monter le spectacle en tant que metteur en scène et chorégraphe
 1986 : Théâtre national de la jeunesse de Bulgarie, comédie musicale adaptée de Oliver Twist (Lionel Bart) pour laquelle Alexandre Tchobanoff obtient le prix national pour la chorégraphie en tant que chorégrpahe
 1988 : la 1ère représentation a eu lieu à l'Opéra national de Blagoevgrad en 1988. Ce spectacle a été invité pour faire l’inauguration de l’Opéra national du Caire en 1988 (Egypte). C'est le  opéra contemporain adapté de Peines d'amour perdues (William Shakespeare). Le livret et la musique sont signés par le compositeur bulgare Lubomir Denev et la mise en scène et la chorégraphie par Alexandre Tchobanoff.
 1989 : Biographie d’une fleur est une nouvelle théâtrale musicale d'Alexandre Tchobanoff et Lubomir Denev, mise en scène et chorégraphié par Alexandre Tchobanoff et composé par Lubomir Denev pour le Palais national de la culture de Sofia
 1994 : Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling, adapté en comédie musicale sous le titre La loi de la jungle, mis en scène et chorégraphié par Alexandre Tchobanoff et composé par Lubomir Denev, joué au Théâtre du Casino Barrière d'Enghien-les-Bains 

Mises en scène
 1997-1998 : Couple ouvert à deux battants de Dario Fo et Franca Rame au Théâtre Trévise (Paris, 1997), au Théâtre du Balcon au Festival Off d'Avignon (1998) et au Théâtre de la Luna au Festival Off d’Avignon (1999)
 1999 : La Dernière Nuit de Socrate de Stefan Tzanev – Théâtre Lucernaire, Centre national d’art et d’essai 
 2001 : Je, adaptation du roman de Philippe Jean Coulomb en collaboration avec Serge Barbuscia – Théâtre du Balcon : Festival In-Off d’Avignon
 2002 : Antigone de Jean Anouilh au Théâtre municipal de Grenoble et au Théâtre de La Luna : Festival Off d’Avignon
 2003 : metteur en scène invité à la Maison de l’Europe, Entre l'Est et l'Ouest
 2006 : Le Mariage forcé de Molière en tant que metteur en scène associé avec Serge Sándor à La Cartoucherie, Théâtre du Chaudron
 2009-2010 : La Frontière de Kalin Iliev (Bulgarie et France) comme création au Théâtre National de Lovetch (Bulgarie, 2009) et repris en langue bulgare, surtitré en français, au Théâtre 14 (Paris, 2009-2010)
 2016 : adaptation du Visiteur d'Éric-Emmanuel Schmitt au Théâtre Larme et Rire de Sofia en présence de l'auteur, Eric-Emmanuel Schmitt, en tant que producteur, directeur artistique, adaptateur, metteur en scène, scénographe
 2019 : Prisca clics et déclics à dos de mots de et avec Prisca Lona au Tremplin Théâtre (Paris, 2019) avec une nomination aux P’tits Moilères 2019 puis au Théâtre des Amants au Festival Off d’Avignon (2019) 
 2019-2020 : Clics et Déclics de et avec Prisca Lona au Théo Théâtre (75015) qui a reçu un très bel accueil du public et des professionnels notamment Gilles Costaz dont on peut découvrir l'article sur WebTheatre Les Mille et Une Lunes de Prisca Lona
2020 : Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes de Jean-Michel Ribes au Studio Hébertot avec Prisca Lona et Johanne Ricard. Cette pièce a reçu un très bel accueil du public et des professionnels dont Gilles Costaz qui a écrit un très bel article intitulé L'absurde a la bougeotte.
2021 : Cendres sur les mains de Laurent Gaudé au Studio Hébertot avec Olivier Hamel, Arnaud Carbonnier et Prisca Lona.

Filmographie 
 1986 : long-métrage d'Ivan Andonov Charme dangereux
 1988 : long-métrage Margarit i Margarita de Nicolaï Volev
 1992 : court-métrage La chance est ronde d'Alexandre Tchobanoff
 1994 : documentaire À la quête du son (45 min) d'Alexandre Tchobanoff. Cinéma des cinéastes (Paris, 1995), Cinéma Cyrano de Bergerac (Sannois, 1994)
 1995 : Capitaine Conan, long-métrage de Bertrand Tavernier :  assistant réalisateur ponctuel
 1996 : K, long-métrage d’Alexandre Arcady,  assistant réalisateur ponctuel
 2002 : Bon Voyage, long-métrage de Jean-Paul Rappeneau,  assistant réalisateur ponctuel
 2011 : Festival international de cinéma pour enfants d’Albena : président et membre du jury franco-bulgare

Télévision
 1980 : créateur de Studio théâtre, émission de théâtre filmée en studio
 2008 : Sous l’auréole d’Avignon

Notes et références 

Danseur bulgare
Danseur français du XXe siècle
Metteur en scène bulgare
Metteur en scène français
Réalisateur bulgare
Réalisateur français
Naissance en novembre 1953
Naissance à Roussé
Chorégraphe français
Chorégraphe bulgare